Eduardo José do Prado (Goiânia, GO, 30 de novembro de 1978), também conhecido como Delegado Eduardo Prado, é um político brasileiro, filiado ao Partido Liberal (PL). É atualmente Deputado Estadual de Goiás.

Vida pessoal 
Filho de Valdir do Prado; vereador por 10 anos em Goiânia, GO, passou no concurso para o cargo de delegado Polícia Civil do Estado de Goiás, foi convocado para compor a Força Tarefa que investigou as mortes de mulheres, indicou a existência de um Serial Killer em Goiânia; contribuindo com a identificação e prisão de Tiago Henrique Gomes da Rocha.
Em 2016, elegendo-se vereador  com 4.237 votos 

Vereadores de Goiânia
Deputados estaduais de Goiás
Membros do Partido Verde (Brasil)
Naturais de Goiânia
Delegados de polícia de Goiás